Banos bezeichnet:
 Banos, eine französische Gemeinde im Département Landes

Banos ist der Familienname folgender Personen:
 Henri Banos (* 1913), französischer Ruderer
 Jean-Marie Banos (* 1962), kanadischer Fechter
 Jean-Paul Banos (* 1961), kanadischer Fechter

Siehe auch:
 Baños (Begriffsklärung) 
 Baños